Му́зика — вид мистецтв.
 Музи́ка — теж що й музикант.
 «Музика» — український науково-популярний журнал про музику.
 Музіка  — альбом ВВ.

Персоналії

Примітки 

Прізвища